Burikan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burikan, Klaten, by, Jawa Tengah, 
 Burikan, Kudus, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar